Bèlgica: Saint-Hubert (Bèlgica), a la província de Luxemburg (Valònia)
 França: Saint-Hubert (Mosel·la), a la Mosel·la